«Limonada» puede referirse a:
 Limonada, bebida refrescante a base de limón.
 Limonada, disco de la cantante puertorriqueña Kany García.
 Limonada, comuna haitiana del  departamento de Norte.
 LimoNada, grupo musical uruguayo.
 Limonada alcalina, preparado bebible.
 Limonada de vino, bebida alcohólica a base de vino y limón.